Szwajcaria:
 Diesbach – rzeka, dopływ Linth

Osoby:
 Alfred Diesbach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Diessbach